Osage Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Osage Township (Benton County, Arkansas)
 Osage Township (Carroll County, Arkansas)
 Osage Township (Newton County, Arkansas)
 Osage Township (Illinois)
 Osage Township (Iowa)
 Osage Township (Kansas)
 Osage Township (Minnesota)
 Osage Township (Bates County, Missouri)
 Osage Township (Camden County, Missouri)
 Osage Township (Cole County, Missouri)
 Osage Township (Crawford County, Missouri)
 Osage Township (Dent County, Missouri)
 Osage Township (Henry County, Missouri)
 Osage Township (Laclede County, Missouri)
 Osage Township (Miller County, Missouri)
 Osage Township (Morgan County, Missouri)
 Osage Township (St. Clair County, Missouri)
 Osage Township (Vernon County, Missouri)
 Osage Township (Oklahoma)